Чемпионат СССР по футболу — турнир, в котором ежегодно проводилось первенство среди лучших футбольных команд Советского Союза. 

В чемпионате СССР существовала система лиг. В высшем дивизионе советского футбола (менявшем названия в ходе истории) в разные годы играли команды из всех союзных республик, за исключением Киргизской ССР и Туркменской ССР. За всю историю проведения чемпионами становились 11 клубов из восьми городов пяти союзных республик (Украинской, Российской, Армянской, Грузинской и Белорусской). Победитель чемпионата получал титул «Чемпион СССР».

Предвестники клубных первенств 
До революции 1917 года футбол был довольно широко распространён в царской России. В 1912 году был основан Всероссийский футбольный союз, объединивший более 150 клубов из 33 городов с общим числом футболистов около 8 тысяч. Было проведено два чемпионата Российской империи по футболу (в 1912 и 1913) и еще один не был завершен (в 1914) в связи с началом Первой мировой войны.

Интерес к футболу не упал и после революции, количество футбольных команд продолжало расти. И вскоре, наряду с городскими и территориальными соревнованиями, было принято решение о проведении всесоюзных соревнований по футболу, проводимых по олимпийской системе. В них стали принимать участие сборные команд городов и союзных республик.

Первое всесоюзное первенство было проведено в 1923 году. Всего таких турниров было шесть:

С 1936 года турнир сборных команд городов и союзных республик сменил чемпионат СССР по футболу, проводимый среди клубных команд обществ и ведомств СССР.

1930-е годы 
22 мая 1936 года стал днём рождения клубных чемпионатов Советского Союза по футболу. В Ленинграде местный клуб «Динамо» принимал на одноимённом стадионе московский «Локомотив», игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Победы в первом чемпионате добилось московское «Динамо», одержав победы во всех шести поединках, попутно установив абсолютный рекорд чемпионатов СССР.

Таким образом, начиная с 1936 года, чемпионаты СССР для клубных команд обществ и ведомств по футболу проводились ежегодно, а порой и несколько раз в год (1936, 1976), и были прерваны лишь однажды Великой Отечественной войной. Турниры отличались своей организационной нестабильностью, постоянно менялось количество команд (от 7 до 26), иногда изменения проходили в ходе самого чемпионата, продолжительность турниров варьировалась от 57 до 282 дней, проводились они то в один (1936, 1938, 1952, 1976), то в два круга, были турниры одноступенчатые и многоступенчатые (1960, 1961, 1962, 1969). Постоянно изменялась система подсчета очков, например, за ничью в разные годы можно было получить два очка, очко, а иной раз ни одного очка. Менялось и название турнира: группа «А», класс «А», I группа, I группа класса «А», высшая группа класса «А», высшая лига.

Турниры 30-50 годов прошли под знаменем соперничества трех московских команд «Динамо», «Спартак», ЦДКА, и клубы выиграли по три чемпионата. Большим минусом было то, что команды, находясь в самоизоляции, не имели возможности перенять прогрессивные веяния европейского футбола. Преимущество москвичей объяснялось кроме всего, ещё и фактором своего поля, ведь, как правило, в Москве было по 5 и более команд.

1940-е годы 

Чемпионат СССР по футболу 1941 года был прерван вступлением СССР в войну против Германии, которая полностью изменила жизненный уклад и подчинила его требованиям военного времени, атрибуты мирной жизни остались существовать лишь на дальнем плане. В военные годы, тем не менее, были проведены товарищеские матчи в оккупированном Киеве, блокадном Ленинграде и в почти полностью разрушенном Сталинграде.

В 1945 году чемпионат возобновился. Среди звёзд первого послевоенного чемпионата самыми яркими были Всеволод Бобров из ЦДКА, больше всех забивший, и Алексей Хомич из московского «Динамо», меньше всех пропустивший. Обе эти команды стали лучшими в чемпионате, проиграв лишь по одному матчу друг другу. Общая победа осталась за «Динамо». Именно противостояние ЦДКА и «Динамо» составило главную интригу чемпионатов 1940-х годов. В противостоянии двух команд первых послевоенных лет удача чаще сопутствовала армейцам. Так, в 1947 году судьбу золотых медалей, при равенстве очков, решил коэффициент забитых и пропущенных мячей, оказавшейся у команды ЦДКА выше на 0,0125. Судьба первенства 1948 года решалась в последнем туре, в очном поединке конкурентов. Динамовцы имели на очко больше, их устраивала ничья, к 86 минуте счёт был 2:2, но за оставшееся время форвард ЦДКА Бобров успел забить гол, принеся итоговую победу армейцам.

1950-е годы 
1950-е годы прошли под диктовку столичных «Спартака» и «Динамо», поочерёдно выигравших 8 из 10 чемпионатов этих двух пятилеток. Во многом это было обусловлено вылетом из большого футбола армейской команды, успевшей завоевать первые два титула десятилетия. В пятидесятые в советский футбол впервые вмешалась политика, результатом чего стало расформирование команды ЦДСА, составлявшей костяк сборной СССР. Причиной послужило невыразительное выступление сборной на Олимпийских играх в Хельсинки, повлекшее приказ спорткомитета под № 739 от 18 августа 1952 года, в котором говорилось: проигрыш югославской сборной нанёс «серьёзный ущерб престижу советского спорта и Советского государства». После смерти Сталина команда была реабилитирована и восстановлена в правах, но время для армейцев было утеряно.

В пятидесятые в отечественном футболе проходила смена поколений, стали появляться молодые звёзды, среди которых были: Лев Яшин — в московском «Динамо», Владимир Маслаченко — в «Локомотиве», Юрий Войнов — в «Зените», Михаил Месхи и Шота Яманидзе — в «Динамо» Тбилиси, Валентин Иванов, Эдуард Стрельцов и Слава Метревели — в столичном «Торпедо», Олег Макаров — в киевском «Динамо», Игорь Нетто, Никита Симонян и Анатолий Ильин — в столичном «Спартаке». Советские футболисты стали чаще встречаться с сильными зарубежными клубами и научились их побеждать.

1960-е годы 
В 1960-е годы клубы, представляющие чемпионат СССР, наконец, стартовали во всех клубных европейских турнирах. Успехи пришли не сразу, сказывалось отсутствие навыков кубковой борьбы в столь серьёзных состязаниях.

Эпоха 1960-х во внутреннем первенстве началась с увеличения количества участников, что уравняло шанс представителям национальных республик. В 1960 году чемпионами страны стали московские торпедовцы, они стали четвёртым по счету клубом, имевшим такое звание. 

1961 год в советском футболе стал переломным, когда чемпионами стали киевские динамовцы. Московская «гегемония» пошатнулась — впервые за все предшествовавшие более чем 20 сезонов, Чемпионат СССР по футболу выиграл не московский клуб. Через три года на первую ступень пьедестала взошли уже динамовцы тбилисские. Наибольшего же успеха в этом временном отрезке добились киевские динамовцы, что связано с приходом на должность главного тренера Виктора Маслова, которому удалось в течение трёх лет подряд быть чемпионом СССР (1966, 1967, 1968). Таким образом, ровно через 20 лет украинская команда повторила рекорд ЦДКА: армейцы были лучшими в 1946, 1947 и 1948 годах.

1970-е годы 
Начало 1970-х принесло следующих двух новых чемпионов СССР: в 1972 году этого звания добились футболисты «Зари» Ворошиловград, а в 1973 году золотые медали получили футболисты ереванского «Арарата». Московское "Динамо" в 1972 году вышло в финал Кубка обладателей кубков. Но всё же лучшими по итогам 10 лет были динамовцы Киева, которые 4 раза выходили из борьбы первыми, трижды под руководством бывшего своего игрока Валерия Лобановского. За короткий срок этот тренер создал быструю, слаженную, мобильную, техничную команду европейского уровня. В 1975-м киевляне, впервые в истории советского футбола, выиграли Кубок Кубков и Суперкубок, дважды победив клубного чемпиона Европы мюнхенскую «Баварию» — 1:0 и 2:0. Все три гола забил тогда лучший игрок команды, страны и Европы Олег Блохин. В итоге, Валерий Лобановский выиграл с «Динамо» 8 чемпионских титулов, превратив футбол в науку. Учёные от футбола подсчитали, что для завоевания первого места в круговом турнире достаточно, как правило, набрать 75 % очков: этот результат складывался, например, если выиграть все домашние поединки и свести вничью гостевые. Отсюда изобретаются две модели: выездная и домашняя. В связи с этим процент ничьих в чемпионатах постепенно стал расти, и в первенстве 1977 года вырос до 44,6 %. Впервые заговорили о договорных матчах, и в 1978 году в целях борьбы с договорными играми ввели лимит на ничьи, которых могло быть 8 (а затем 10) за один турнир. Данное решение пошло на пользу, и в следующем чемпионате процент ничьих упал, но проблема договорных матчей оставалась, по сути, нерешённой.

1980 — 90-е годы 
Первая половина 1980-х дала советскому футболу трёх новых чемпионов: «Динамо» Минск, «Зенит» Ленинград, «Днепр». «Динамо» Тбилиси в 1981 и «Динамо» Киев в 1986 по разу привозили в СССР Кубок кубков. В 1987 году вильнюсский "Жальгирис" в ранге студенческой сборной СССР выиграл футбольный турнир Летней Универсиады. 

Со второй половины 1980-х годов ведущие футболисты советских команд начинают переходить в зарубежные клубы. В 1990 году чемпионат СССР покинули клубы из Грузии и Литвы — «Динамо» (Тбилиси), «Гурия» (Ланчхути) и «Жальгирис» Вильнюс, подобные намерения имели и другие клубы, однако эти планы не были реализованы до фактического распада Советского Союза. В 1991 году победой ЦСКА история чемпионатов СССР по футболу заканчивается. Напоминанием о существовании чемпионата СССР до смены своего формата служил Кубок чемпионов Содружества, в котором традиционно принимали участие победители национальных первенств стран — республик бывшего СССР.

Все участники чемпионата и их места 
  — команда покинула высший эшелон.
  — команда покинула высший эшелон, но в межсезонье или по ходу следующего чемпионата была возвращена.
 После начала чемпионата 1948 года помимо указанных в таблице команд также были сняты с розыгрыша «Зенит» (Фрунзе), «Локомотив» (Ашхабад), «Дзержинец» (Челябинск), «Динамо» (Сталинабад), «Динамо» (Алма-Ата), «Динамо» (Рига), ДО (Ташкент).

Достижения клубов

Суммарные показатели 20 лучших команд чемпионатов СССР

Призы 
Начиная с 1958 года помимо медалей участникам чемпионатов СССР вручались почётные призы, учреждённые различными спортивными и общественными организациями, редакциями газет и журналов.

Индивидуальные рекорды

См. также 
 Кубок СССР по футболу
 Суперкубок СССР по футболу
 Кубок Федерации футбола СССР
 Список хет-триков чемпионата СССР по футболу
 Список 33 лучших футболистов сезона в СССР

Примечания

Ссылки 

 USSR (Soviet Union) — Список чемпионов на rsssf.com 
 Страница, посвященная футболу в СССР, России 
 Все протоколы чемпионатов СССР высшего дивизиона 
 Форма всех чемпионов СССР